Le nom Indians de Cleveland peut faire référence à :
 Indians de Cleveland : franchise de baseball dans la Ligue majeure de baseball ;
 Indians de Cleveland : franchise de football américain dans la National Football League ;
 Indians de Cleveland : franchise de hockey sur glace dans la Ligue internationale de hockey.